«The Best Of» — подвійний альбом гурту «Myslovitz». Виданий 9 червня 2003 року лейблом «Sony Music Polska». Загальна тривалість композицій становить 1:51:40. Альбом відносять до напрямків альтернативний рок і Бритпоп.

Список пісень

Посилання 
 Teraz Rock — Teraz Rock | jedyne pismo rockowe w Polsce
 muzyka.onet.pl
 

Альбоми Myslovitz
Музичні альбоми 2003